Капља Вас може бити:

 Капља Вас (Преболд), насељено мјесто у општини Преболд, Република Словенија
 Капља Вас (Севница), насељено мјесто у општини Севница, Република Словенија